Ваулово — топоним в России:

 Ваулово — село в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Ваулово — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Ваулово — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Ваулово — деревня в Благовещенском сельском поселении Большесельского района Ярославской области.
 Ваулово — станция в Вареговском сельском поселении Большесельского района Ярославской области.
 Ваулово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Ваулово — село в Тутаевском районе Ярославской области. 
 Ваулово — посёлок в Тутаевском районе Ярославской области.
 Ваулово — железнодорожная станция Северо-западного направления Северной железной дороги.